Байда — безтурботна, гуляща людина, гульвіса.
 Байда — діалектна назва шматка чого-небудь ламкого або крихкого (хліба, цукру, дерева).
 Байда — довбаний човен.
 Байда — герой української народної пісні «В Цареграді на риночку».
 Байда — острів на Старому Дніпрі.
 «Байда» — всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні.
 «Байда» — видавництво.

Прізвище 

 Байда Браян — єпископ Торонтський УГКЦ, редемпторист.
 Байда Григорій Іванович — комбайнер, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Байда-Суховий Данило — бандурист харківської естради, репресований 1937 року.
 Байда Дмитро Володимирович (1975) — російський футболіст.
 Байда-Суховій Дмитро Михайлович — український актор, режисер, бандурист, збирач і пропагандист українських народних пісень, один із засновників українського кіно.
 Байда Іван Мойсейович
 Байда Людмила Анатоліївна — українська диригентка
 Байда Марія Карпівна — Герой Радянського Союзу.
 Байда Раян — канадський хокеїст.

Псевдонім 
 Дмитро Вишневецький-«Байда» — українсько-литовський магнат на Волині
 «Байда» — одне з псевдо хорунжого УПА, заступника керівника Місії УПА за кордоном Миколи Савченка.
 «Байда» (1916) — псевдо чотового сотні «Месники-1» куреня «Месники» Миколи Мозіля.

Українські прізвища